Pokorná ist der Familienname folgender Personen:

 Alena Pokorná (* 1929), tschechische Politikerin
 Jaroslava Pokorná (* 1946), tschechische Schauspielerin
 Monika Pokorná (* 1967), tschechische Journalistin und Autorin
 Mirka Pokorná (1930–2017), tschechische Pianistin
 Regina Theissl-Pokorná (* 1982), slowakische Schachmeisterin
 Tereza Pokorná (* 1960), tschechische Schauspielerin, Tänzerin und Autorin
 Zdeňka Pokorná (1905–2007), tschechische Lehrerin und Oppositionelle

siehe auch:
 Pokorny
 Pokorni
 Pokorny (Adelsgeschlechter)